|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2006 vond plaats van 1 tot en met 7 mei 2006 in de Portugese plaats Estoril. Het was de tiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2006. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lucie Šafářová was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Flavia Pennetta bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het zesde reekshoofd, Zheng Jie uit China, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar als achtste geplaatste landgenote Li Na die bij een stand van 1–1 in sets de strijd moest staken omdat ze door de hitte was bevangen. Zheng wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Estoril op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Yan Zi en Zheng Jie, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Gisela Dulko en María Sánchez Lorenzo.

De als tweede geplaatste Chinese titelverdedigsters Li Ting en Sun Tiantian slaagden erin om hun titel te prolongeren. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Gisela Dulko en María Sánchez Lorenzo in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. Li Ting had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Sun Tiantian geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Estoril 2006
Estoril